Премия Дирка Брауэра () — награда Американского астрономического общества, с 1976 года присуждается ежегодно подразделением динамической астрономии за выдающийся вклад в динамическую астрономию, сделанный на протяжении жизни. Названа в честь голландско-американского астронома Дирка Брауэра.

Лауреаты премии Дирка Брауэра 

 1976: Себехей, Виктор
 
 1979: Хергет, Пол
 1980: Гарфинкель, Борис
 1981: Контопулос, Джордж
 1982: Фрике, Вальтер
 1983: Хенон, Мишель
 1984: Депри, Андре
 1985: Голдрайх, Петер
 
 1987: Шапиро, Ирвин
 1988: Каула, Уильям
 1989: Кодзаи, Ёсихидэ
 1990: Линден-Белл, Дональд
 1991: Шварцшильд, Мартин
 1992: Пил, Стентон
 1993: Тоомре, Алар
 1994: Хантер, Кристофер
 1995: Марсден, Брайан
 1996: Шу, Фрэнк
 1997: Тримейн, Скотт
 1998: Аарсет, Сверре
 1999: Антонов, Вадим Анатольевич
 2000: Стендиш, Эрланд Майлс
 2001: Уисдом, Джек
 2002: Бинни, Джеймс
 2003: Уорд, Уильям (астроном)
 2004: Папалоизу, Джон
 2005: Уильямс, Джеймс
 2006: Ласкар, Жак
 2007: Уайт, Саймон
 2008: Брумберг, Виктор Александрович
 2009: Тим де Зееув
 2010: Милани, Андреа
 2011: Атанассула, Лиа
 2012: Селлвуд, Джерри
 2013: Джозеф Бёрнс
 2014: Дуглас Лин
 2015: 
 2016: Розмари Уайз
 2017: Ortwin Gerhard
 2018:

Ссылки 
 https://dda.aas.org/awards/brouwer 

Награды в области  астрономии
Награды Американского астрономического общества
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1976 году